Мечеви кандидата 1974. - су део циклуса такмичења за титулу првака света у шаху, где победник постаје изазивач првака света.

У мечевима је учествовало следећих осам шахиста: Борис Спаски (бивши светски шампион), Тигран Петросјан (финалиста претходног меча кандидата) и шесторица првопласираних са два међузонска турнира ( Лењинград и  Петрополис) - Роберт Бирн, Анатолиј Карпов, Виктор Корчној, Енрике Мекинг, Лав Полугајевски и Лајош Портиш.

 У четвртфиналним мечевима Карпов је победио Полугајевског, Спаски - Бирна, Корчној - Мекинга, Петросјан - Портиша; 
 У полуфиналним мечевима Карпов је победио Спаског и Корчној Паетросјан који је предао меч пре краја. * У финалу је Карпов победио Корчноја у 24 партије - 3:2 уз 19 ремија.

Мечеви кандидата 1974

Табеле мечева

Четвертфинале

Полуфинал

Финал

Референце

Литература 
 Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 316, 563. — 621 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.

Спољашње везе 
 Партије Мечева кандидата у шаху, 1974

Мечеви кандидата 1974
Шах у 1974.